Givone ist der Familienname der folgenden Personen:

 Daniel Givone (* 1958), französischer Jazzgitarrist
 Sergio Givone (* 1944), italienischer Philosoph